À la vie peut désigner :
 À la vie !, un roman de Joseph Bialot publié en 2010 ;
 À la vie, une comédie dramatique française co-écrite et réalisée par Jean-Jacques Zilbermann, sortie en 2014 ;
 À la vie, documentaire réalisé par Aude Pépin, sorti en 2021.

Voir aussi